Biljni rod
 Pavlovac (biljni rod), Aremonia Neck. ex Nestl., biljni rod iz porodice Rosaceae.

Hrvatska:
 Pavlovac (Slunj), gradsko naselje Slunja
 Pavlovac (Veliki Grđevac), naselje u općini Veliki Grđevac
 Pavlovac Vrebački, gradsko naselje Gospića

BiH:
 Pavlovac (Banja Luka, BiH), naselje u općini Banja Luka
 Pavlovac (gradina kod Prače, BiH), gradina kod Prače, u istočnoj Bosni

Srbija:
 Pavlovac (Subotica), naselje južno od Subotice
 Pavlovac (Topola, Srbija), naselje u općini Topola
 Pavlovac (Vranje, Srbija), naselje u općini Vranje